Tudge ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Tudge (* 1971), australischer Politiker
 Christopher Tudge, australischer Biologe
 Colin Tudge (* 1943), britischer Wissenschaftsautor und Rundfunkjournalist